Екатери́на Рае́вская: Раевская, Екатерина Васильевна (род. 1993) — российская волейболистка.
 Раевская, Екатерина Ивановна (1817—1900) —  русская писательница и художница.
 Раевская, Екатерина Николаевна (1797—1885) — жена декабриста, генерала Михаила Орлова.